Speedway es la denominación en inglés de numerosos circuitos de carreras a lo ancho del mundo, principalmente óvalos en países de habla inglesa.

Lista 

 California Speedway
 Chicagoland Speedway
 Emerson Fittipaldi Speedway
 Fuji Speedway
 Homestead-Miami Speedway
 Iowa Speedway
 Kansas Speedway
 Kentucky Speedway
 Martinsville Speedway
 Nazareth Speedway
 North Carolina Speedway
 North Wilkesboro Speedway
 Texas World Speedway
 Walt Disney World Speedway
 Daytona International Speedway

 Dover International Speedway
 Michigan International Speedway
 New Hampshire International Speedway
 EuroSpeedway Lausitz
 Nashville Superspeedway
 Talladega Superspeedway
 Atlanta Motor Speedway
 Bristol Motor Speedway
 Charlotte Motor Speedway
 Chicago Motor Speedway
 Indianapolis Motor Speedway
 Las Vegas Motor Speedway
 Ontario Motor Speedway
 Rockingham Motor Speedway
 Texas Motor Speedway

Circuitos de carreras